Даниэль де Альмейда (; род. 23 января 1987 года,  Бразилия) — бразильский боец смешанных боевых искусств (ММА), представитель легчайшей весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2007 года. Бывший чемпион Absolute Championship Akhmat (ACA) в легчайшем весе (61 кг).

Биография  
Даниэль де Альмейда родился 23 января 1987 года в Бразилии.

Карьеру профессионального бойца в смешанных единоборствах начал в далёком 2007 году. Его дебют состоялся по правилам турнира "BF - Balada Fight", где он встретился с Рафаэлем Диасом Пиава, Даниэль де Альмейда финишировал своего соперника в конце пятой минуты третьего раунда.

Выступал преимущественно в местных организациях Shooto Brazil - Shooto Brazil 44, Strike Fight Championship, Extreme Kombat MMA, Altamira Fight Combat, Strike Combat MMA. Представляет команду "Roxo Strike Team".

С февраля 2019 года выступает в лиге ACА. Дебютировал на турнире "ACA 92 - Poland", одержав досрочную победу над Адланом Батаевым техническим нокаутом во втором раунде.

26 марта 2020 года на турнире "ACA 105 - Absolute Championship Akhmat" завоевал титул чемпиона ACA в легчайшем весе, победив российского бойца Шамиля Шахбулатова единогласным решением судей.

На счету Даниэля де Альмейда одна успешная защита титула: 4 октября 2020 года он одержал победу нокаутом над Абдул-Рахманом Дудаевым на ACA 112 - Absolute Championship Akhmat.

Титулы 
 '''Absolute Championship Akhmat 
  Чемпион (ACA) в легчайшем весе (два раза).

Статистика 

|-
|Победа
|align=center|23-4-1
|Важа Циптаури
|Решением (раздельным)
|ACA 139: Вартанян - Илунга
|21 мая 2022
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|22-6-1
|Рустам Керимов
|Решением (единогласным)
|ACA 130: Дудаев - Прайа
|4 октября 2021
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|22-5-1
|Магомед Бибулатов
|Решением (единогласным)
|ACA 120: Фроес - Хасбулаев
|26 марта 2021
|align=center|5
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|22-4-1
|Абдул-Рахман Дудаев
|Нокаутом (удар коленом в корпус)
|ACA 112: Жубилеу - Дудаев
|4 октября 2020
|align=center|3
|align=center|3:33
|
|
|-
|Победа
|align=center|21-4-1
|Шамиль Шахбулатов
|Решением (единогласным)
|ACA 105: Шахбулатов - Жубилеу
|6 марта 2020
|align=center|5
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|20-4-1
|Махарбек Каргинов
|Решением (раздельным)
|ACA 98 Fight Day
|31 августа 2019
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|19-4-1
|Адлан Батаев
|Техническим нокаутом (удары)
|ACA 92 Poland
|16 февраля 2019
|align=center|2
|align=center|1:28
|
|
|-
|Победа
|align=center|18-4-1
|Клебер Вильиан
|Решением (раздельным)
|SFC 7.0 Strike Fight Championship 7
|7 сентября 2018
|align=center|3
|align=center|3:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|17-4-1
|Уэсли Агиар
|Сабмишном (удушение сзади)
|Arena Fight 8 In Memory of Meire Cabral
|12 мая 2018
|align=center|1
|align=center|4:47
|
|
|-
|Победа
|align=center|16-4-1
|Рикардо до
|Техническим нокаутом (удары)
|SFC 5.0 Strike Fight Championship 5
|4 ноября 2017
|align=center|2
|align=center|2:35
|
|
|-
|Ничья
|align=center|15-4-1
|Леонардо Перейра
|Ничья (большинством судейских голосов)
|SFC 2.0 Strike Fighting Championship 4
|9 апреля 2017
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|15-4
|Микель Педро
|Техническим нокаутом ()
|IMCF - Iron Man Championship Fight 20
|1 июля 2016
|align=center|1
|align=center|3:50
|
|
|-
|Победа
|align=center|14-4
|Хасинто Коста
|Сабмишном (удушение сзади)
|SFC - Strike Fighting Championship 2
|6 марта 2016
|align=center|1
|align=center|3:49
|
|
|-
|Поражение
|align=center|13-4
|Ари Сантос
|Решением (единогласным)
|XFCI - XFC International 12
|28 ноября 2015
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|13-3
|Флавио Маркос
|Решением (единогласным)
|MPFC - Mr. Prime Fighter Champion 3
|4 июля 2015
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|12-3
|Клейсон Кардозо
|Техническим нокаутом (удары)
|SPF Super Pitbull Fight 38
|6 июня 2015
|align=center|2
|align=center|3:44
|
|
|-
|Победа
|align=center|11-3
|Тилек Батыров
|Решением (единогласным)
|WEF - World Ertaymash Federation 3
|30 мая 2015
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|10-3
|Реалы Biafra
|Сабмишном (удушение сзади)
|IMCF - Iron Man Championship Fight 19
|7 марта 2015
|align=center|2
|align=center|2:30
|
|
|-
|Победа
|align=center|9-3
|Макс Винициус
|Техническим нокаутом (удары)
|MIF 4 - Maximum Impacto Fight 4
|20 сентября 2014
|align=center|2
|align=center|2:12
|
|
|-
|Победа
|align=center|8-3
|Хасинто Коста
|Решением (единогласным)
|EK 9 - Extreme Kombat 9
|14 сентября 2014
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|7-3
|Карлос Фуриа
|Сабмишном (удушение сзади)
|EK 9 - Extreme Kombat 9
|14 сентября 2014
|align=center|1
|align=center|2:38
|
|
|-
|Поражение
|align=center|6-3
|Джейдисон Димитри
|Сабмишном (удушение треугольником)
|Coalizao Fight 3 - Mondragon vs. Bebezao
|4 сентября 2014
|align=center|3
|align=center|2:42
|
|
|-
|Победа
|align=center|6-2
|Жилберто Соуза
|Техническим нокаутом (удары)
|Sport Nocaut - MMA 2
|23 августа 2014
|align=center|2
|align=center|0:20
|
|
|-
|Поражение
|align=center|5-2
|Фелипе Фроес
|Решением (единогласным)
|Shooto - Brazil 44
|14 ноября 2013
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
|Рафаэль Баррос
|Сабмишном (скручивание пятки)
|MFC - Mixed Fight Championship 2
|12 октября 2013
|align=center|1
|align=center|2:52
|
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
|Лоро Соуза
|Сабмишном (удушение сзади)
|BFC 2 - Best Fight Championship 2
|31 августа 2013
|align=center|1
|align=center|2:21
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
|Ивальдо Алвеш
|Сабмишном (удушение сзади)
|BFC - Boxe Fight Clube
|31 августа 2013
|align=center|1
|align=center|3:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
|Делцинеи Кастро да Сильва
|Сабмишном (удушение сзади)
|AFC - Altamira Fight Combat
|15 декабря 2012
|align=center|1
|align=center|0:40
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-1
|Ренан Сантос
|Нокаутом (удары)
|AFC - Altamira Fight Combat
|15 декабря 2012
|align=center|1
|align=center|1:45
|
|
|-
|Поражение
|align=center|1-1
|Тьяго Пантера
|Сабмишном (рычаг локтя)
|SPF - Super Pitbull Fight
|14 августа 2011
|align=center|1
|align=center|3:55
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Рафаэль Диас Пиава
|Сабмишном ()
|BF - Balada Fight
|
|align=center|3
|align=center|0:39
|
|
|}

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств Бразилии
Чемпионы Absolute Championship Akhmat

Ссылки 
 Профиль Даниэль де Альмейда на сайте Sherdog.com
 Профиль Даниэль де Альмейда на сайте ACA MMA